plurale di Cava
Cave – villaggio degli Stati Uniti in Missouri
 Cave – comune italiano in provincia di Roma
 Cave – frazione di Foligno in provincia di Perugia
 Cave del Predil – frazione di Tarvisio in provincia di Udine
 Cave – frazione di Conca della Campania in provincia di Caserta
 Cave – azienda di videogiochi
 Nick Cave – musicista, scrittore, sceneggiatore, compositore australiano
 Quartiere Cave di Peperino – quartiere del comune italiano di Marino
 Parco delle Cave – parco di Milano

Musica 
 Cave – singolo dei Muse del 1999 tratto dall'album Showbiz